La commensalité, la qualité de ceux qui partagent leur repas ;
 Le commensalisme, une exploitation non-parasitaire d'une espèce vivante par une autre espèce.